Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (1991) — прийнятий 13 грудня 1991, діяв до 16 січня 2016.
 Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015) — прийнятий 26 листопада 2015.

Закони України